Yuli bezeichnet:

Lopnur, chinesisch Yuli, einen Kreis im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
Yuli (Beichuan) (禹里镇), Großgemeinde des Autonomen Kreises Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan
Yuli (Lopnur) (尉犁镇), Großgemeinde im Kreis Lopnur im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
Yuli (Hualien) (玉里鎮), eine Stadtgemeinde im Landkreis Hualien der Republik China auf Taiwan
Yuli (2018), Film-Biographie aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
Juli (Begriffsklärung)